Dzień i noc – film z 1946 roku
 Dzień i Noc – album Justyny Steczkowskiej z 2000 roku